Del Río puede referirse a:

Personas 
 Del Río, apellido.

Lugares 
 Del Río, localidad de California;
 Del Río, localidad de Florida;
 Del Río, localidad de Tennessee;
 Del Río, localidad de Texas.